Benito Javier puede referirse a las siguientes personas:

Benito Javier Carrasco (1877-1958), ingeniero agrónomo y paisajista argentino;
Benito Javier (taekwondo), practicantes de taekwondo español.